Lathrop Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Lathrop Township (Missouri)
 Lathrop Township (Pennsylvania)